NGC 3408 (другие обозначения — UGC 5977, MCG 10-16-16, ZWG 291.6, IRAS10490+5842, PGC 32616) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1793 году. Является источником синхротронного излучения, которое наблюдается в радиодиапазоне, на частоте 857 ГГц.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3408
Большая Медведица (созвездие)